Vas steht für:
 Komitat Vas (deutsch: Eisenburg), ein Verwaltungsbezirk in Ungarn
 Vas (Venetien), ein Ortsteil der Gemeinde Quero Vas in der italienischen Provinz Belluno
 lateinische Bezeichnung für ein flüssigkeitsleitendes Gefäß in der Anatomie, siehe Gefäß (Anatomie)
 ein Alternative World Music-Projekt, siehe Azam Ali

Vas ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Vas (* 1981), venezolanischer Maler
 János Vas (* 1984), ungarischer Eishockeyspieler
 Kata Blanka Vas (* 2001), ungarische Radsportlerin
 Márton Vas (* 1980), ungarischer Eishockeyspieler
 Michael Vas (1881–1958), österreichischer Landwirt und Politiker (Landbund/CS)
 Oskar Vas (1895–1981), österreichischer Techniker
 Silvia Vas (* 1964), österreichische Schauspielerin und Filmemacherin

vas steht für:
 Vasavi (ISO-639-3-Code), indoarische Sprache in Maharashtra und Gujarat, Indien

VAS steht als Abkürzung für:
 Valsts akciju sabiedrība, eine Rechtsform für lettische Staatsunternehmen
 Value Added Service, Mehrwertdienst
 Vänsterförbundet, eine finnische Partei, siehe Linksbündnis (Finnland)
 VAS RF, ein ehemaliges, hohes Gericht in der russischen Föderation
 Verband der Arbeiter- und Soldatensportvereinigungen Österreichs, alter Name der Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich
 Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap, die Amsterdamer Schachgesellschaft
 Verkehrsgemeinschaft Amberg-Sulzbach, Verkehrsverbund des Landkreises Amberg-Sulzbach.
 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls
 Verlaufs- und Ausstiegsanalyse Sozialhilfe
 Virtueller Adressraum (engl.: Virtual Address Space), 
 Visuelle Analogskala (engl.: Visual Analogue Scale), eine Skala zur Messung vor allem subjektiver Einstellungen
 Vitamin-A-Säure
 voltage amplification stage, siehe Spannungsverstärkung
 VM-Aware Storage, ein Datenspeicher zur Verwaltung von Daten virtueller Maschinen
 ATRAN (ICAO-Code), russische Fluggesellschaft
 Flughafen Sivas-Nuri Demirağ (IATA-Code), türkischer Flughafen

VAs steht für:
 Voltamperesekunde, eine elektrische Maßeinheit für Energie

Siehe auch:
 Vass
 Was
 Wass

Abkürzung